

Eredmény

Jegyzetek

Források 
 Eredmény 

2015-ös atlétikai világbajnokság